Dit is een '''lijst van Israëlische wegen:

 
Israël
Wegen